Thirard est un patronyme français porté notamment par :

 Armand Thirard (1899-1973), directeur de la photographie français ;
 Paul-Louis Thirard (1932-2018), critique de cinéma français.

Patronyme français